

Patronyme
 Adrien Jaquerod (1877-1957), physicien suisse.
 Christophe Jaquerod (1966-     ), athlète suisse.
 François Jaquerod (1818-1879), architecte suisse.